Sejahtera (Tanjung Balai Utara), een plaats in Indonesië
Sejahtera (Manggeng), een plaats in Indonesië
Sejahtera (Siantar), een plaats in Indonesië
Sejahtera (Babul Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing